Janssoniella albiclava — вид хальцидоидных наездников рода Janssoniella из семейства Pteromalidae. Эндемик Восточной Азии.

Распространение 
Южная Корея, Япония.

Описание 
Длина тела от 5,40 до 7,50 мм; длина переднего крыла от 3,90 до 5,60 мм. Голова сине-зелёная с диффузным медным металлическим блеском. Усики с жёлтыми скапусом и булавой, педицель темно-коричневый, жгутик чёрный. Мезосома зёленого цвета с диффузным медно-фиолетовым металлическим блеском. Все тазики в основании металлически зелёные, на вершине желтовато-коричневые, бёдра, голени и лапки жёлтые, последний сегмент лапки желтовато-коричневый.
Переднее крыло с буроватым оттенком, жилкование желтовато-коричневое. Брюшко в основании с металлическим зелёным оттенком, на вершине желтовато-коричневым, остальные тергиты коричневые; ножны яйцеклада чёрные.

Систематика и этимология 
Вид был впервые описан в 2020 году российским энтомологом Екатериной Целих (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия) и Jong‐Wook Lee (Department of Life Sciences, Yeungnam University, Gyeongsan, Южная Корея). Сходен с видами Janssoniella magna и Janssoniella rachini (Trigonoderini, Pteromalinae). Видовое название J. albiclava происходит от латинских слов «albus» (что означает «светлый») и «clava» («булава»), имея в виду характерную светлую булаву усиков.

Примечания

Литература 
 Heydon S.L. 1997. A review of the world genera of the Trigonoderini, with a revision of the species of North America north of Mexico (Hymenoptera: Pteromalidae). Contributions of the American Entomological Institute, 30(2): 1—84.
 Tselikh E.V., Ko G.K. & Lee J.W. 2017. First record of the tribe Trigonoderini (Hymenoptera: Pteromalidae) from South Korea with descriptions of two new species. Entomological Research, 47(1):11—20. https://doi.org/10.1111/1748-5967.12188

Птеромалиды
Насекомые Азии
Эндемики Восточной Азии
Животные, описанные в 2020 году